Монсон-де-Кампос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 75 км². Население — 672 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Monzón
 Unidad de Promoción y Desarrollo de Palencia.
 Alumnos del Taller de Empleo
 Mieve.
 Alimentos de Palencia.
 Denominaciones de Origen en Castilla y León

Населённые пункты Паленсии
Населённые пункты Леона
Населённые пункты Вальядолида
Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Паленсии